Chenay (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Chenay (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Chenay (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes